Провінція Кьонсан
 Південний Кьонсан
 Північний Кьонсан
 Кьонсан